Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але змушена була знятися через розтягнення в лівій частині живота.

Агнеш Савай виграла титул, перемігши у фіналі Єлену Янкович з рахунком 6–7(7–9), 7–5, 6–2, відігравши матч-бол у другому сеті.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Tournament Draws 

2007
China Open